Franciszek Myszkowski – ordynat z linii bocznej Myszkowskich
 Franciszek Myszkowski – polski artysta fotograf